Brian McKeever (1979 -), biathlète et fondeur handisport canadien ;
 Edward McKeever (1983-), kayakiste anglais ;
 Ian McKeever (1970-2013), alpiniste irlandais ;
 Ted McKeever (1983-), auteur et dessinateur américain.
Patronyme anglais